Sanborn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin Campbell Sanborn
 Allen F. Sanborn
 Ethel I. Sanborn